OPC, sigle de trois lettres, peut faire référence à plusieurs organismes et associations.

Art et communications 
 One Piece, un manga ;
 Office professionnel du cinéma, ancêtre du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) en France ;
 , anciennement , un protocole de communication ;
 OPC Foundation, le consortium lié à ce protocole.

Droit 
 Office de la protection du citoyen en Haïti ;
 Office de la protection du consommateur, un organisme public constitué en vertu de la Loi sur la protection du consommateur du Québec ;

Organismes 
 Organisation de protection civile en Suisse ;
 Organisation pour la prévention de la cécité, organisation non-gouvernementale française de solidarité internationale par la santé oculaire ;
 Organisme de placement collectif.

Militaire 
 Officier de permanence commandement, autorité d'une unité militaire qui remplace le chef de corps en dehors des heures de service.

Production industrielle 
 Optical Product Code, l'équivalent du Code universel des produits pour les produits d'optique (verre de lunette, monture, etc.); 
 , ciment Portland, contenant près de 100 % de clincker ;
 Ordonnancement, pilotage et coordination, une des missions de maitrise d'œuvre effectuées dans le cadre d'une construction ;
Opel Performance Center, une gamme de voitures de sport chez Opel (Opel ).

Sciences 
 , un précurseur d'oligodendrocyte ;
 Oligo-proanthocyanidine, ou plus simplement « Procyanidine », une molécule chimique polyphénol ;
  ou correction optique de proximité, technique visant à améliorer la résolution optique en photolithographie ;
 Oxydation photocatalytique ;
 Organic Photo Conductor : le Tambour Photoconducteur Organique dans les photocopieuses et imprimantes Laser ;
 L’Ocean Prediction Center (Centre de prévision des océans) est l'un des centres nationaux de prévision environnementale des États-Unis. Sa mission est la prévision météorologique pour les usagers maritimes ;
 Outils à Potentiel Cognitif : utilisation des TIC en pédagogie.